Manoury ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Manoury (1894–1966), deutscher Theologe und Historiker
 Philippe Manoury (* 1952), französischer Komponist

Sonstiges:
 Manoury-Insel, Insel im Palmer-Archipel, Antarktis

Siehe auch:
 Maunoury